Zsolt Varga (ur. 1972) – węgierski piłkarz wodny
 Zsolt Varga (ur. 1983) – węgierski wioślarz